Баттисти () — итальянская фамилия. Известные носители:

  (род. 1971), итальянская певица и автор песен.
 Баттисти, Лучо — итальянский автор-исполнитель;
 Баттисти, Чезаре (1875-1916) — австро-венгерский и итальянский политический деятель;
 Баттисти, Чезаре (род. 1954) — итальянский революционер и писатель.